Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 5000 metrov, tekmovanje je potekalo 24. februarja 2010.

Rezultati 

ženske 5000